Burini ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 al-Būrīnī (1556–1615), Gelehrter und Chronist des Osmanischen Reiches mit arabischer Muttersprache
 Renzo Burini (1927–2019), italienischer Fußballspieler